Rio Aldan
 Aldan (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos